Die Senatoren im 41. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 1868 und 1869 neu gewählt. Vor der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wurde der Senat nicht direkt gewählt, sondern die Senatoren wurden von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 41. Kongresses ging vom 4. März 1869 bis zum 3. März 1871. Seine erste Tagungsperiode fand vom 4. März bis zum 10. April 1869 in Washington, D.C. statt, eine Sondersitzung vom 12. bis zum 22. April 1869. Die zweite reguläre Sitzungsperiode fand statt vom 6. Dezember 1869 bis zum 15. Juli 1870, die dritte vom 5. Dezember 1870 bis zum 3. März 1871.

Zusammensetzung und Veränderungen 

Im 40. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 57 Republikaner und neun Demokraten, acht Sitze waren vakant, da im Zuge der Reconstruction die Südstaaten offiziell aus der Union ausgeschlossen und erst bei Erfüllung von Bedingungen wieder aufgenommen wurden. Virginia, Mississippi, Texas und Georgia erfüllten im Laufe des 41. Kongresses als letzte Staaten diese Bedingungen. Bei den Wahlen 1868 und 1869 gewannen die Republikaner drei Sitze von den Demokraten, verloren aber auch drei an diese, so dass sich an der parteipolitischen Verteilung nichts änderte. Von Januar bis März 1870 wurden Virginia, Mississippi und Texas wieder in die Union aufgenommen, einer der neuen Senatoren war Demokrat, die anderen fünf Republikaner, so dass deren Mehrheit auf 62 gegen zehn Demokraten wuchs. Eine Nachwahl im Januar 1871 bescherte den Demokraten einen bisher von einem Republikaner besetzten Sitz, von den beiden Senatoren des im Februar 1871 als letzter Südstaat wieder aufgenommenen Georgia war einer Demokrat, einer Republikaner. Damit saßen am Ende des 41. Kongresses 62 Republikaner und zwölf Demokraten im Senat.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Während des 41. Kongresses war Schuyler Colfax Vizepräsident. Im Gegensatz zur heutigen Praxis leitete der Vizepräsident bis ins späte 19. Jahrhundert tatsächlich die Senatssitzungen. Ein Senator wurde zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernahm. Während des Kongresses wurde Henry B. Anthony mehrfach in dieses Amt gewählt, nämlich vom 23. bis 28. März, vom 9. April bis zum 5. Dezember 1869, vom 28. Mai bis zum 2. Juni, vom 1. bis zum 5. Juli und vom 14. Juli bis zum 4. Dezember 1870.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei oder der Republikanischen Partei angehörte. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I waren bis zum 3. März 1875 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. März 1871 und die der Klasse III bis zum 3. März 1873. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Fowler und Wiley waren ursprünglich als Unionisten gewählt worden.
 b) Howard trat sein Amt nach anderen Quellen erst am 17. Januar an.
 c) Nye und Stewart traten ihre Ämter erst am 1. Februar 1865 an.

Einzelnachweise 

041
Vereinigte Staaten, Senat #041
Vereinigte Staaten, Senat #041
Senatoren 041